Marjan Gorenc, slovenski hokejist in trener, * 27. februar 1964, Ljubljana.

Gorenc je bil dolgoletni član kluba Olimpija Hertz in slovenske reprezentance v hokeju na ledu, po končani karieri pa je hokejski trener. Živi v Ljubljani.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija| Svetovno prvenstvo C| 87|
| 7| 8| 8| 16|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
| 44
| 31
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija| Svetovno prvenstvo B| 91|
| 7| 1| 1| 2|
| 4|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 24
| 39
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 26
| 15
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo C| 93|
| 7| 5| 9| 14|
| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo C| 94|
| 6| 5| 2| 7|
| 4|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo C| 96|
| 7| 2| 3| 5| +13| 4|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo C| 97|
| 5| 1| 0| 1|
| 0|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 16
| 17
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 13
| 20
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo B| 99|
| 7| 1| 3| 4|
| 0'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 31
| 13
| 10
| 23
|
| 12
|
|
|
| 
| 
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
| 
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |77
| bgcolor="#7FFF00" |171
| bgcolor="#7FFF00" |149
| bgcolor="#7FFF00" |320
| bgcolor="#7FFF00" |+13
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HK Olimpija
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih
Slovenski strokovni športni komentatorji
Ljubljanski športniki